Die ITF World Tennis Tour Maspalomas 2021 war ein Tennisturnier der Damen in San Bartolomé de Tirajana. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 16. bis 22. August 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ITF World Tennis Tour Maspalomas 2021 fand vom 15. bis 17. August 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

San Bartolome de Tirajana
Tennisturnier in San Bartolomé de Tirajana